Ультиматум (фильм, 1938) — французская военная драма 1938 года, реж. Роберт Вине.
 Ультиматум (фильм, 1982) — французский телефильм 1982 года, реж. Жорж Фаррел.
 Ультиматум (фильм, 1984) — польский фильм 1984 года, реж. Януш Кидава.
 Ультиматум (фильм, 1997) () — канадский боевик 1997 года, реж. Джон Кассар.
 Ультиматум (фильм, 1999) — российская комедия 1999 года, реж. Анатолий Эйрамджан.
 Ультиматум (фильм, 2009, США) — американский боевик 2009 года, реж. Мэтт Ласки.
 Ультиматум (фильм, 2009, Франция) — французский фильм 2009 года, реж. Ален Тасма.
 Ультиматум (фильм, 2014) — российский мини-сериал 2014 года, реж. Игорь Драка.